Graham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Graham County (Arizona)
Graham County (Kansas)
Graham County (North Carolina)